Angelo Paredi (1908-1997) – religioso, storico e scrittore italiano
 Francesco Paredi (n. 1922) – ex calciatore italiano
 Simone Paredi (n. 1982) – fondista italiano